Longplay (computerspelterm), een computerspelbegrip
 Longplay, een techniek waarbij de opnameduur op een videoband kan worden verdubbeld
 Longplay (Plavi orkestar) - album van Plavi orkestar
 Longplay (Lulu Santos) - album van Lulu Santos
 Longplay Album – Volume II - album van Stars on 45